

Titres 

 Goldfinger, roman d'espionnage de Ian Fleming publié en 1959 mettant en scène James Bond ;
 Goldfinger, film de Guy Hamilton sorti en 1964, avec Sean Connery dans le rôle de James Bond, fondé sur le roman précédent ;
 Goldfinger, bande originale du film précédent composée par John Barry ;
 Goldfinger, chanson du générique du film précédent interprétée par Shirley Bassey ;
 , jeu vidéo de fiction interactive sorti en 1986, fondé sur le film précédent ;
 Goldfinger, chanson du groupe de métal allemand Die Krupps sortie en 1982 ;
 Goldfinger, chanson du groupe de rock irlandais Ash sortie en 1996 ;
 Goldfinger, premier album du groupe de rock américain Goldfinger sorti en 1996.

Patronymes 

  (1963-), réalisateur israélien ;
 Auric Goldfinger, personnage de fiction de l'univers de James Bond ;
 , DJ et présentateur britannique ;
 , artiste américain ;
 Ernő Goldfinger (1902-1987), architecte et designer britannique-hongrois ;
 , productrice et scénariste américaine de télévision.

Divers 
Goldfinger peut également désigner :
 Goldfinger, groupe de musique rock américain formé en 1994 ;
 DJ Goldfingers, DJ et producteur de hip hop français ;
 , variété de banane développée au Honduras ;
 , dit Goldfinger (1970-), joueur de fléchettes britannique ;
 , dit Goldfinger (1970-), tireur sportif indien ;
 John Palmer, dit Goldfinger (1950-2015), criminel britannique et trafiquant d'or.